

Населені пункти та їхні частини

 Красьниця — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Красьниця — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Красьниця — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Красьниця — частина села Зосин (Зосін) у гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Примітки